Kozmice is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Kozmice (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Kozmice (okres Opava), gemeente in okres Opava